— японский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион и многократный призёр чемпионатов Японии по дзюдо.

Биография 

Родился в Фукуоке в 1946 году. В 1967 году победил на Универсиаде в Токио. После окончания университета Тэнри поступил на работу в полицию Фукуоки и продолжил занятия дзюдо в школе Shoki Juku под руководством олимпийского чемпиона Исао Окано. Уже в 1970 году победил на чемпионате Азии.

Перед Олимпийскими играми 1976 года, отбор в японскую команду осуществлялся по результатам чемпионата Японии. Однако в абсолютной категории и категории свыше 93 килограммов, федерация дзюдо Японии рассчитывала на Харуки Уэмуру и Сумио Эндо, поэтому Кадзухиро Ниномия, сбросив более семи килограммов боролся и выиграл в категории до 93 килограммов

На олимпийских играх в его категории боролись 32 дзюдоиста.

Борец, победивший во всех схватках группы выходил в финал, где встречался с победившим борцом из другой группы. В «утешительных» схватках встречались те борцы, которые проиграли победителю группы: так, проигравший борец «Б» в первой схватке борцу «А», во второй схватке (при условии, что борец «А» свою вторую схватку выиграл) боролся с проигравшим борцу «А», и если выигрывал, то продолжал участвовать в турнире до тех пор, пока борец «А» не проигрывал. Победители в утешительных схватках получали бронзовые медали.

В первых четырёх схватках Кадзухиро Ниномия победил Фахида Салема (Кувейт), Ан Ун Нама (Северная Корея), Дитмара Лоренца (ГДР) и Юрга Рётлисбергера (Швейцария). В финале Кадзухиро Ниномия встретился с Рамазом Харшиладзе.  Японский борец доминировал всю схватку, не позволив Харшиладзе даже серьёзных попыток проведения приёма. К концу десятиминутной схватки советский борец неоднократно предупреждался за пассивное ведение борьбы, и в пассиве у Харшиладзе было предупреждение кэй-коку (за которое сопернику присуждается вадза-ари). Кроме того, японец ещё выигрывал юко за удачно проведённую заднюю подножку (о-сото гари) 

Выступал после олимпийских игр в течение двух лет, в 1978 году занял второе место на кубке Дзигоро Кано и оставил большой спорт.

После ухода из большого спорта был советником в нескольких японских федерациях дзюдо местного уровня, в 2007 году стал тренером в Nishinippon Institute of Technology.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Японии по дзюдо
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по дзюдо
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по дзюдо